Террасас () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Террасас, Исаак (род. 1973) — мексиканский футболист, ныне — спортивный директор «Веракруса».
 Террасас Сандоваль, Хулио (1936—2015) — редемпторист, боливийский кардинал, титулярный епископ.